

Astronomia 
 Khorasan Fossa – struttura geologica della superficie di Encelado

Geografia 
 Grande Khorasan – regione storica dell'Asia
 Khorasan – regione storica corrispondente alla parte nordorientale dell'Iran
 Khorasan Meridionale – una delle trentuno province dell'Iran
 Khorasan Settentrionale – una delle trentuno province dell'Iran

Altro 
 Grano Khorasan – frumento tetraploide
 Gruppo Khorasan – gruppo islamista attivo in Siria
 Stile Khorasan – stile architettonico dell'architettura iraniana